Lampadius ist der Familienname folgender Personen:

 Auctor Lampadius (ca. 1500–1559), deutscher Musiktheoretiker und Komponist
 Heinrich Lampadius (1503–1583), deutscher Theologe
 Johann Lampadius (1569–1621), deutscher protestantischer Theologe
 Jakob Lampadius (1593–1649), deutscher Staatsrechtler, Politiker und Diplomat
 Wilhelm Adolph Lampadius (1812–1892), deutscher evangelisch-lutherischer Pfarrer und Autor
 Wilhelm August Lampadius (1772–1842), deutscher Hüttentechniker, Chemiker und Agronom
 Corinna Lampadius (* 1971), deutsche TV-Moderatorin und Journalistin
 Stefan Lampadius (* 1976), deutscher Schauspieler und Filmemacher

en:Lampadius